Kultschyzkyj () ist der Name folgender Personen:

 Oleksandr Kultschyzkyj (1895–980), ukrainischer Psychologe und Philosoph
 Serhij Kultschyzkyj (1963–2014), ukrainischer Generalmajor